Valletta ima više značenja:
 Valletta
 Valletta, Bolzano
 Valletta, Vicenza